За частта от денонощието, предхождаща нощта, вижте Полумрак.

Здрач може да се отнася още за:

 Здрач, филм от 1998 година;
 Здрач, серия романи от Стефани Майър;
 Здрач, първият роман от серията;
 Здрач, филмова поредица по романите на Стефани Майър;
 Здрач, филм от 2008 година;